Valeč può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Valeč, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Valeč, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina